Jon Harley, né le  à Maidstone, est un footballeur anglais qui évolue au poste de défenseur.

Biographie

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en septembre 1979
Naissance à Maidstone
Footballeur anglais
Joueur du Chelsea FC
Joueur du Wimbledon FC
Joueur du Fulham FC
Joueur du Sheffield United FC
Joueur du West Ham United FC
Joueur du Burnley FC
Joueur du Watford FC
Joueur du Notts County FC
Joueur du Rotherham United FC
Joueur du Portsmouth FC